Nota (fabrikant), autofabrikant
Een officiële mededeling of rapport, bijvoorbeeld de Nota ruimtelijke ordening
memo (briefje), in België gebruikt voor notitie
 Nota bene, uit het Latijn afkomstige uitdrukking, (N.B.: Let goed op)
Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA), oude naam van Rathenau Instituut
Een rekening
 debetnota 
 creditnota